Victor Mercea se poate referi la:

 Victor Mercea, fizician român, membru corespondent al Academiei Române, membru al Societății Americane Nucleare.
 Victor Mercea, avocat român, delegat la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918.